Иоганнес Эдвард Александр Штильгебауер (; 19 сентября 1868, Франкфурт-на-Майне — 18 декабря 1936, Сан-Ремо) — немецкий ,  искусств, , , , доктор философии (1893).

Биография 
Сын протестантского священника. Изучал романскую филологию в Академии в Лозанне, богословие в университетах Марбурга и Бонна, германистику в Берлинском университете, с 1890 года — историю искусств, германистику и философию в Марбургском университете.

В 1893 году получил степень доктора философии в Тюбингенском университете, защитив диссертацию по истории литературы.

Был призван на военную службу. Вернулся в Лозанну и до 1899 года преподавал в академии.

Затем в течение года работал в Амстердаме корреспондентом газеты Frankfurter Zeitung . С 1901 года работал в Берлине главным редактором журнала "Zur gutstunde"n .

Убеждённый пацифист, с начала Первой мировой войны Штильгебауер жил в Швейцарии, где работал корреспондентом различных немецких газет. С 1917 года жил в Лугано, а с 1924 года — в Сан-Ремо.

Автор ряда романов, рассказов, стихов и пьес. В 1938 году полное собрание его сочинений было включено в «список вредных и нежелательных произведений» в Третьем Рейхе.

Избранные произведения 

 Das Jahr, Frankfurt a. M. 1885
 Herodes, Leipzig 1891
 Vom Wege, Leipzig 1892
 Grimmelshausens „Dietwald und Amelinde“, Gera (Reuß) 1893
 Menschenschicksal, München 1894
 Ada, Frankfurt a. M. 1895
 Frühlicht, Zürich [u. a.] 1896
 Das Opfer, Zürich [u. a.] 1896
 Geschichte des Minnesangs, Weimar 1898
 Thomas Lindner, München 1899
 Neidhart von Reuenthal, Halle a.S. 1900
 Leben, München 1901
 Der neue Staat, München 1901
 Saulus von Tarsus, Berlin 1901
 Götz Krafft, Berlin
 Mit tausend Masten, Februar 1904
 Im Strom der Welt, November 1904
 Im engen Kreis, 1905 
 Des Lebens Krone, 1905
 Aus freudelosem Hause, Stuttgart 1906
 Neidhart, Berlin 1906
 Die Lügner des Lebens, Berlin
 Das Liebesnest, 1908
 Der Börsenkönig, 1907
 Bildner der Jugend, 1908
 Der Eroberer, 1909
 Die neue Stadt, 1910
 Purpur, 1911
 Pfarrer Schröder, 1912
 Die blaue Blume, Mainz 1908
 Der Minister, Frankfurt a. M. 1908
 Der moralische Teeabend, München 1908
 Der goldene Baum, Leipzig u. a. 1909
 Wally Sattler, Leipzig 1911
 Frühlingsopfer und anderes, Leipzig 1912
 Monte Carlo, Frankfurt a. M. 1912
 Das rote Gold, Dresden 1912
 Fasching und anderes, Leipzig 1913
 Harry. Ein Roman aus der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, Konstanz i. B. 1913 
 Das verlorene Paradies, Leipzig 1913
 Der Felsen von Monaco, Konstanz 1914
 In Sünden und anderes, Leipzig 1914
 Inferno. Roman aus dem Weltkrieg, Basel 1916
 Junge und alte Liebe, Berlin 1916
 Den unbekannten Helden und andere Novellen, Berlin 1916
 Das Schiff des Todes, Olten 1917
 Briefe eines Einarmigen, Olten 1918
 Postpaket Nr. 475. Tragödie aus der Gegenwart in einem Akt, Olten 1918 
 Die Stunde der Entscheidung, Basel 1918
 Die brennende Stadt, Olten 1919
 Sei mündig, Volk!, Bern 1919
 Bürgerin Louise, Berlin 1920 
 Der schwarze Teufel von Campione, Hamburg 1920
 Ulla Ull, Berlin 1920
 Die galanten Abenteuer des Doktor Ribera, Berlin 1921
 Götz Kraffts Wanderzeit, Berlin, 2 Teile, beide 1921
 Die Königin des Weltbades, Hamburg 1921 
 Der Garten Eden, Hamburg 1922
 Nord und Süd, Berlin 1923
 Landolt, Berlin 1924
 Letzte Liebe, Berlin 1924
 Monaco, Dresden 1924
 Der Yankee, Graz 1927
 Roman eines armen jungen Mädchens, Berlin 1929
 Das Himmelsguckerli, Rheinfelden 1932

Примечания

Литература

Ссылки 
 Литература Эдварда Штильгебауера и о нём в каталоге Немецкой национальной библиотеки

историки искусства Германии
доктора философии